Nowdān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nowḩadān, ort, Gilan, 
 Nowdān (ort i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar